Четверта сіяна Вірджинія Рузічі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Андреа Темешварі.
Перша сіяна Темешварі потім виграла титул і $34,000, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло. Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Андреа Темешварі (переможниця)
  Кеті Ріналді (півфінал)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  Вірджинія Рузічі (півфінал)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Карлінг Бассетт (3-тє коло)
  Кеті Горват (чвертьфінал)
  Мішелл Торрес (1-ше коло)
  Іва Бударжова (3-тє коло)
  Міма Яушовець (3-тє коло)
  Іванна Мадруга-Оссес (чвертьфінал)
  Бет Герр (3-тє коло)
  Мануела Малєєва (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships 1983
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983